

Patronyme 

 (1546-1613), linguiste et mathématicien néerlandais, père de Willebrord Snell ;
Willebrord Snell ou Snellius, (1580-1626), astronome et mathématicien néerlandais dont la loi de Snell porte le nom.

Toponyme 

Snellius (cratère), cratère lunaire ;
Vallis Snellius, vallée lunaire.